Cabanelas pode referir-se a:

Portugal
Cabanelas (Mirandela) — freguesia do concelho de Mirandela
Cabanelas (Vila Verde) — freguesia do concelho de Vila Verde
Cabanelas (Lavra) — lugar da freguesia de Lavra, Matosinhos

Desambiguações de topônimos